Thomas Howard (2. książę Norfolk)
 Thomas Howard (3. książę Norfolk)
 Thomas Howard (4. książę Norfolk)
 Thomas Howard (5. książę Norfolk)
 Thomas Howard (8. książę Norfolk)
 Thomas Howard (filmowiec)
 Thomas Howard (pirat)
 Thomas Howard (1. hrabia Suffolk)
 Thomas Howard (14. hrabia Suffolk)
 Thomas Howard (16. hrabia Suffolk)